Bob Brown peut désigner :
 Bob Brown (1944-), un homme politique australien ;
 Bob Brown (1953-), un joueur de rugby à XV australien ;
 Bob Brown (1940-1998), un joueur américain de football américain ;
 Bob Brown, un pilote de vitesse moto australien ;
 Bob Brown, un artiste de comics books américain.

Voir aussi